Аббаси:

 Аббаси — персидская серебряная монета.

 Яков ибн-Аббаси (XIII век) — испанский переводчик с арабского языка на еврейский.

Фамилия
 Аббаси, Мехтаб (род. 1952) — государственный и политический деятель Пакистана.
 Аббаси, Назир (1953—1980) — пакистанский общественно-политический деятель.
 Аббаси, Сулмаз (род. 1984) — иранская гребчиха, участница летних Олимпийских игр 2012 года.
 Аббаси, Форуг (род. 1993) — иранская горнолыжница, участница Олимпийских игр 2014 года.
 Аббаси, Шакиль (род. 1984) — пакистанский хоккеист на траве, участник трёх летних Олимпийских игр.
 Аббаси, Шахид Хакан (род. 1958) — государственный и политический деятель Пакистана.